Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2005 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 2004—2005, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).

Соревнования прошли в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ, считались юноши и девушки, достигшие возраста 13 лет на 1 июля 2004 года, но не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).

Чемпионат проходил с 28 февраля по 6 марта 2005 года в Китченере (Канада) в Китчерском мемориально-зрительном комплексе.

Квалификация на текущий чемпионат 
На чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в 2005 году, по результатам выступления своих спортсменов на чемпионате мира среди юниоров 2004 года, следующие страны имели право выставить более одного участника (пары) в каждой дисциплине:

Медальный зачёт

Результаты

Юноши

Девушки

Спортивные пары

Спортивные танцы 

 WD = не закончили соревнования

Ссылки 

 

Фигурное катание в сезоне 2004/2005
Фигурное катание
Чемпионаты мира в Канаде
Международные спортивные соревнования в Китченере
Февраль 2005 года
Международные соревнования по фигурному катанию в Канаде